Eulalius van Antiochië, patriarch van Antiochië, 331-333
 Tegenpaus Eulalius, 418-419